Floyd Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Floyd Township (Illinois)
 Floyd Township (Indiana)
 Floyd Township (Floyd County, Iowa)
 Floyd Township (O’Brien County, Iowa)
 Floyd Township (Sioux County, Iowa)
 Floyd Township (Woodbury County, Iowa)
 Floyd Township (South Dakota)